Los términos ku, Ku o KU pueden referirse a:

 Ku Klux Klan, grupo supremacista blanco.
 La romanización del kana japonés く.
 Código ISO 639 (alpha-2) para el idioma kurdo.
 Código IATA de Kuwait Airways.
 Banda Ku, banda de radiofrecuencia.
 Universidad de Kansas (Kansas University, KU).
 Ku (区) o barrio, división de ciudades en Japón.
 Ku, proteína involucrada en la reparación de daño al ADN.

Siglas